Зингман — фамилия.

Известные носители 
 Зингман, Александр Владимирович (род. 1966) — белорусский бизнесмен.
 Андрес Зингман (род. 1974) — аргентинский теннисист.
 Зингман, Вадим Яковлевич (род. 1970) — российский топ-менеджер.
 Памела Зингман (род. 1976) — аргентинская теннисистка.